Entroncamento - cidade portuguesa pertencente ao distrito de Santarém
Ou ainda:
Entroncamento (transportes) - conexão entre duas vias de transporte
Praça do Entroncamento - em Recife, Brasil
Entroncamento digital - interconexão entre centrais telefônicas através de sistemas digitais de transmissão

Desambiguação